Seebeck steht für:

 Seebeck (Bokel), Ortsteil des Ortes Bokel in der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Seebeck (Vielitzsee), Ortsteil der Gemeinde Vielitzsee im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Seebeck ist der Familienname von:
 August von Seebeck (1834–1914), preußischer General der Infanterie
 August Seebeck (1805–1849), deutscher Physiker
 Claus Seebeck (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Seebeck (1845–1928), deutscher Unternehmer und Eigentümer der Seebeckwerft
 Moritz Seebeck (1805–1884), Konsistorialrat
 Nicholas Frederick Seebeck (1857–1899), deutschstämmiger Philatelist
 Thomas Johann Seebeck (1770–1831), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Forsthaus Seebeck
 Schichau Seebeck
 Mount Seebeck, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Seebeck-Denkmal
 Seebeck-Effekt; siehe: Thermoelektrizität
 Seebeck-Generator; siehe: Thermoelement
 Seebeck-Strubensee
 Sebek
 Seebek